Olaszország
Castellazzo Bormida, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Castellazzo Novarese, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében